Петровци могу бити:

 Петровци (Богдановци), насељено мјесто у општини Богдановци, код Вуковара, Република Хрватска
 Горњи Петровци, насељено мјесто у општини Горњи Петровци, Република Словенија
 Општина Горњи Петровци, општина у Републици Словенији
 Доњи Петровци, нанасељено мјестосеље у општини Рума, Република Србија